Lijst van rijksmonumenten in Oosterhout (gemeente), gemeente in Noord-Brabant
 Lijst van rijksmonumenten in Oosterhout (Noord-Brabant), plaats in gelijknamige gemeente
 Lijst van rijksmonumenten in Oosterhout (Gelderland), plaats in Overbetuwe
 Lijst van rijksmonumenten in Oosterhout (Nijmegen), buurt in Nijmegen die ten oosten van de plaats ligt